Kobiety w konkurencji - halfpipe, walczyły o medale mistrzostw świata 20 stycznia w Stoneham w rynnie zwanej Stoneham. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Australijka Holly Crawford, która uplasowała się na drugim miejscu. Nową mistrzynią świata została Amerykanka Arielle Gold, natomiast brąz wywalczyła reprezentantka Francuska Sophie Rodriguez.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki końcowe
 Wyniki półfinału

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013